Список городов Португальской Республики в алфавитном порядке:
 Абрантиш ()
 Авейру ()
 Агеда ()
 Агуалва-Касен ()
 Албуфейра ()
 Алверка-ду-Рибатежу ()
 Алкасер-ду-Сал ()
 Алкобаса ()
 Алмада ()
 Алмейрин ()
 Амадора ()
 Амаранти ()
 Амора ()
 Ангра-ду-Эроишму ()
 Баррейру ()
 Барселуш ()
 Бежа ()
 Борба ()
 Брага ()
 Браганса ()
 Валбон ()
 Вали-ди-Камбра ()
 Валенса ()
 Валонгу ()
 Валпасуш ()
 Вендаш-Новаш ()
 Виана-ду-Каштелу ()
 Визела ()
 Визеу ()
 Вила-Балейра ()
 Вила-ду-Конди ()
 Вила-Нова-ди-Гая ()
 Вила-Нова-ди-Санту-Андре ()
 Вила-Нова-ди-Фамаликан ()
 Вила-Нова-ди-Фош-Коа ()
 Вила-Реал ()
 Вила-Реал-ди-Санту-Антониу ()
 Вила-Франка-ди-Шира ()
 Гандра ()
 Гафанья-да-Назарэ ()
 Гимарайнш ()
 Говея ()
 Гондомар ()
 Гуарда ()
 Ильяву ()
 Калдаш-да-Раинья ()
 Камара-ди-Лобуш ()
 Канису ()
 Кантаньеди ()
 Карташу ()
 Картейра ()
 Каштелу-Бранку ()
 Келуш ()
 Ковильян ()
 Коимбра ()
 Кошта-да-Капарика ()
 Лагоа ()
 Лагуш ()
 Ламегу ()
 Лейрия ()
 Лиссабон () — столица
 Лиша ()
 Лоле ()
 Лореш ()
 Лороза ()
 Майа ()
 Мангуалди ()
 Маринья-Гранди ()
 Марку-ди-Канавезиш ()
 Маседу-ди-Кавалейруш ()
 Матозиньюш ()
 Машику ()
 Меальяда ()
 Миранда-ду-Дору ()
 Мирандела ()
 Монтемор-у-Нову ()
 Монтижу ()
 Мора ()
 Овар ()
 Одивелаш ()
 Оливейра-ди-Аземейш ()
 Оливейра-ду-Байру ()
 Оливейра-ду-Ошпитал ()
 Ольян-да-Рештаурасан ()
 Оурен ()
 Орта ()
 Паредеш ()
 Пасуш-ди-Феррейра ()
 Пезу-да-Регуа ()
 Пенафиел ()
 Пениши ()
 Пиньел ()
 Повуа-ди-Варзин ()
 Повуа-де-Санта-Ирия ()
 Помбал ()
 Понта-Делгада ()
 Понти-ди-Сор ()
 Порталегри ()
 Портиман ()
 Порту ()
 Прая-да-Витория ()
 Ребордоза ()
 Регенгуш-ди-Монсараш ()
 Рибейра-Гранде ()
 Риу-Майор ()
 Риу-Тинту ()
 Сабугал ()
 Сакавен ()
 Самора-Коррейя ()
 Сан-Жуан-да-Мадейра ()
 Сан-Мамеде-де-Инфешта ()
 Сан-Педру-ду-Сул ()
 Сан-Салвадор-ди-Лорделу ()
 Санта-Комба-Дан ()
 Санта-Круш ()
 Санта-Мария-да-Фейра ()
 Сантана ()
 Сагреш ()
 Сантарен ()
 Санту-Тирсу ()
 Сантьягу-ду-Касен ()
 Сейшал ()
 Сейя ()
 Сеньора-да-Ора ()
 Серпа ()
 Сетубал ()
 Силвиш ()
 Синиш ()
 Синтра ()
 Тавира ()
 Тарока ()
 Томар ()
 Тондела ()
 Торриш-Ведраш ()
 Торриш-Новаш ()
 Транкозу ()
 Трофа ()
 Фару ()
 Фатима ()
 Фафи ()
 Фелгейраш ()
 Фиайнш ()
 Фигейра-да-Фош ()
 Фреамунде ()
 Фундан ()
 Фуншал ()
 Шавиш ()
 Эвора ()
 Элваш ()
 Энтронкаменту ()
 Эрмезинде ()
 Эшмориш ()
 Эшпинью ()
 Эшпозенди ()
 Эштаррежа ()
 Эштремош ()

Ссылки 
 
 

 
Португалия